Черепнёв:

 Черепнёв, Олег Васильевич (род. 1972) — белорусский футболист, судья, тренер.
 Черепнёв, Сергей Михайлович (1918—1944) — Герой Советского Союза.

 Черепнёва, Юлия Игоревна (род. 1998) — российская футболистка.